Синешти има више значења:

 Синешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Синешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Синешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Синешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Синешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Синешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Синешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији